Morbihan (, en breton petite mer) peut désigner :
 le Morbihan, département français de la région Bretagne, où se situe le golfe du Morbihan.
 le golfe du Morbihan, au sud de la Bretagne.
 le golfe du Morbihan, dans les îles Kerguelen. Ce lieu a été baptisé ainsi par Raymond Rallier du Baty, natif de Lorient.
 Morbihan, une des appellations de la « petite mer de Gâvres », près de Lorient.
 le Morbihan, première classe de voilier de course monotype fabriquée en France. Dessinée en 1891 par Émile Soinet à la demande de la Société nautique de Lorient, cette classe a été conçue pour être construite en série.